Kuzneckij rajon () – rajon dell'Oblast' di Penza
 Kuzneckij rajon – rajon di Novokuzneck